Alfredo III, Príncipe de Windisch-Grätz (; Praga, 31 de octubre de 1851 - Tachov, 23 de noviembre de 1927), fue un noble bohemio y estadista austrohúngaro.

Sirvió como el 11º Ministro-Presidente de la Cisleitania y fue Presidente de la Herrenhaus entre 1895 y 1918.

Vida 
Era hijo del Príncipe Alfredo II de Windisch-Grätz y de su esposa la Princesa Eduviges de Lobkowicz. Contrajo matrimonio con la Princesa María Gabriela Leonor von Auersperg (1855-1933). A través de su hija, la Princesa María Eduviges de Windisch-Grätz, fue bisabuelo de la Princesa Miguel de Kent (anteriormente Baronesa María Cristina de Reibnitz).

Honores 
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro, 1884
 Gran Cruz de la Orden de San Esteban, 1895

Ancestros

Véase también 
 Windisch-Graetz.
 Retrato.

Referencias

Enlaces externos 
  

Políticos de Austria del siglo XIX
Alumnado de la Universidad Carolina
Nacidos en Praga
Alfredo 03
Príncipes de Austria
Nobleza de Bohemia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Políticos de Austria del siglo XX